Ein Kommandeur der türkischen Luftstreitkräfte besitzt die türkische Rangbezeichnung Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı (etwa: Stabschef der Luftstreitkräfte) und ist Befehlshaber der Türkischen Luftstreitkräfte. Die Liste entspricht der Aufstellung der Website der Luftstreitkräfte.

Liste

Weblinks 
 Aufstellung der Türkischen Luftstreitkräfte

 
Kommandeure der Turkischen Luftstreitkrafte